A Sociedade Esportiva Luís Eduardo Magalhães, também conhecido como Selem, é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Suas cores são azul e vermelho.

História
A Selem foi fundada em 3 de maio de 2012 e já disputou, de forma amadora, a Série B do Campeonato Municipal de Luís Eduardo Magalhães, além de ter disputado amistosos durante o primeiro semestre.

O primeiro passo da Selem no futebol profissional é a participação no Torneio Seletivo, com início previsto para 17 de fevereiro de 2013, que vai apontar duas equipes para a o Campeonato Baiano da Segunda Divisão.

Selem
Selem
Luís Eduardo Magalhães (Bahia)